Premier League Player of the Month – nagroda przyznawana najlepszemu zawodnikowi angielskiej Premier League w każdym miesiącu sezonu. Laureat wybierany jest przez sponsora Ligi, zaś nagroda wraz z tytułem najlepszego trenera miesiąca przyznawana jest w pierwszy lub drugi piątek każdego miesiąca. Nagroda ta nazywała się kolejno: Carling Premiership Player of the Month (1994–2001), the Barclaycard Premiership Player of the Month (2001–2004), Barclays Player of the Month (2004-2016), zaś obecnie pełna oryginalna nazwa to EA Sports Player of the Month .

Historia 
Premier League została stworzona w 1992 roku, gdy członkowie First Division zrezygnowali z członkostwa w The Football League. Kluby te po utworzeniu niezależnej ligi rozpoczęły również negocjowanie własnych umów telewizyjnych i sponsorskich. Inauguracyjny sezon rozpoczął się bez sponsora tytularnego, gdyż warta 12 milionów £ czteroletnia umowa sponsorska z Carling obowiązywała dopiero od następnego sezonu. Oprócz istniejących już nagród Zawodnika Roku Football Writers’ Association i Zawodnika Roku Professional Footballers’ Association, od sezonu 1993/94 Carling wprowadził nagrody Menadżera Miesiąca i Menadżera Roku. W sezonie 1994/95 wprowadzono nagrodę Zawodnika Miesiąca i po raz pierwszy przyznano ją Jürgenowi Klinsmannowi (Tottenham Hotspur) w sierpniu 1994 roku.

Steven Gerrard i Harry Kane zostali uhonorowani tytułem Zawodnika Miesiąca najwięcej (sześć) razy ze wszystkich zawodników. Siedmiu piłkarzy zdobywało nagrodę dwa razy z rzędu: Robbie Fowler w sezonie 1995/96, Dennis Bergkamp w 1997 roku, Cristiano Ronaldo w 2006 roku, Harry Kane w 2015 roku, Jamie Vardy w 2015 roku, Mohamed Salah w 2018 roku i Marcus Rashford w 2023. Robbie Keane swoje trzy tytuły zdobywał grając w trzech różnych klubach (Coventry City, Leeds United i Tottenham Hotspur). Mohamed Salah i Marcus Rashford jako jedyni zawodnicy w historii otrzymali tytuł Zawodnika Miesiąca trzykrotnie w jednym sezonie. Sześć razy zdarzyło się by w jednym miesiącu nagrodę przyznano dwóm zawodnikom: w listopadzie 1994 roku Alanowi Shearerowi (Blackburn Rovers) i Chrisowi Suttonowi (Blackburn Rovers), w styczniu 1996 roku Robbiemu Fowlerowi (Liverpool) i Stanowi Callymore’owi (Liverpool), w listopadzie 1997 roku Kevinowi Daviesowi (Southampton) i Andy’emu Cole’owi (Manchester United), w lutym 2004 roku Dennisowi Bergkampowi (Arsenal F.C.) i Edu (Arsenal F.C.), w kwietniu 2007 roku Dimityrowi Berbatowowi (Tottenham Hotspur) i Robbiemu Keane’owi (Tottenham Hotspur) oraz w marcu 2014 roku Luisowi Suarezowi i Stevenowi Gerrardowi. Anglicy zawodnicy są najczęściej wybierani Zawodnikami Miesiąca, zaś z zagranicznych piłkarzy najczęściej nagradzano Francuzów. Manchester United jest klubem, którego graczy najczęściej nagradzano tytułem Zawodnika Miesiąca. Większość laureatów występowała w klubach „Wielkiej Szóstki”. Ostatnim graczem, który otrzymał tytuł Zawodnika Miesiąca jest brazylijski pomocnik Lucas Moura, który występuje w Tottenhamie Hotspur.

Lista laureatów 

 Legenda

 † – Piłkarz, który otrzymał nagrodę wraz z innym zawodnikiem

Wielokrotni laureaci 
Poniższa tabela zawiera listę zawodników, którzy otrzymali tytuł Zawodnika Miesiąca więcej niż jeden raz.

Tytuły według pozycji 
Aktualne na dzień 7 września 2018

Tytuły według narodowości 
Aktualne na dzień 7 września 2018

Tytuły według klubu 
Aktualne na dzień 7 września 2018

Uwagi

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii